Вербки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вербки — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Украина 
 Вербки — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Вербки — село в Семёновском районе Полтавской области.